Орлянське — село, Запорізька область, Василівський район, Орлянська сільська рада
 Орлянське — колишня назва села Орлянка, Харківська область, Куп'янський район, Ягідненська сільська рада